

Cinema 
 The Blade (Dāo) – film del 1995 diretto da Tsui Hark

Editoria 
 The Blade - quotidiano di Toledo, Ohio, USA, fondato nel 1835

Musica 
 The Blade – album dei Sol Invictus del 1997
 The Blade – album di Ashley Monroe del 2015

Sport 
 The Blade – ring name di Jesse Guilmette

Pagine correlate 
 Blade